Mont Lyell est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, montagne de l'ouest de la Tasmanie
, montagne de la région de Kimberley en Australie-Occidentale

Mont Lyell, montagne à la frontière de l'Alberta et de la Colombie-Britannique

Mont Lyell, point culminant du Parc national de Yosemite en Californie

Voir aussi

Homonymie de toponyme